

Nom commun
 Tôle, morceau de métal obtenu par laminage

Nom propre
 Tole, woreda en Ethiopie.